Национальный исследовательский университет России — статус, присваиваемый на конкурсной основе университетам Российской Федерации.

Нижегородский институт управления — один из ВУЗов Нижнего Новгорода.